Ferula sulcata är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour. Ferula sulcata ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
sulcata